Nivatunturi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nivatunturi (kulle, lat 67,81, long 28,72), Lappland, Östra Lappland, 
 Nivatunturi (kulle, lat 67,30, long 27,77), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar